Constanta steht für:
 Constanța, Stadt in Rumänien
 Constanța (Schiff, 1929)
 Constanța (Schiff, 1944)
 Constanța Burcică (* 1971), rumänische Ruderin
 Constanța (Vorname)

Siehe auch:
Kreis Constanța